Сезон 1911 е първият в историята на футболния отбор ОЛЛС. Тимът участва в клас „Б“ на Московската футболна лига, където завършва на трето място.

Състав

Класиране

Мачове

Източници

Външни препратки 
 Информация в cska-games.ru
 Съставът на ОЛЛС в сайта footballfacts.ru

1911